Блитовы дятлы () — род птиц семейства дятловых.

Систематика 
Род был введен французским орнитологом Шарлем Люсьеном Бонапартом в 1854 году. Научное название Blythipicus образовано от фамилии английского зоолога Эдварда Блита (Edward Blyth), и латинского слова picus, означающего «дятел». Типовой вид рода — малый блитов дятел (Blythipicus rubiginosus). Учёные относят род к трибе Campephilini, одной из пяти в подсемействе Picinae. Род Blythipicus является сестринским таксоном для клады, содержащей роды Reinwardtipicus и Chrysocolaptes.

В род включают два вида:

Распространение 
Представители рода распространены на юго-востоке Азии.

Примечания 

Дятловые
Роды птиц